Дмитрий Владимирович Курако (род. 8 июля 1995 года) - российский пловец в ластах, заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Тренируется в красноярской «Академии летних видов спорта». Тренеры - И.А. Толстопятов и А.Н. Лисовик.

На чемпионате мира 2018 года на дистанции 400 м в классических ластах Дмитрий завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд. На дистанции 200 м был вторым.

Приказом министра спорта №149-нг от 20 ноября 2019 года удостоен звания «Заслуженный мастер спорта России». Основанием послужили высокие результаты на международной арене. На чемпионате мира 2018 года завоевал золото (на дистанции 400 метров) и серебро (на дистанции 200 метров).

Образование 
Студент СибГАУ имени Решетнёва.

Ссылки 
Пловцы в ластах России
 Приказ министра спорта №149-нг от 20 ноября 2019 года